Рудкин — русская фамилия. Известные носители:
 Рудкин, Филипп Никитович (1893—1954) — советский военный деятель, Генерал-майор танковых войск (1943). Герой Советского Союза (1943).
 Рудкин, Юрий Дмитриевич (род. 1951) — народный депутат РСФСР, член Верховного Совета РСФСР; судья Конституционного суда России.

См. также 
 Рудин